Misty, műhold
 Misty, a Pokémon egyik főszereplője